

Geografia

Niemcy 
 Steinhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Steinhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Steinhagen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Gütersloh

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Juchnajcie

Osoby 
 Artur Steinhagen – przemysłowiec
 Edward Steinhagen – polski autor audycji radiowych
 Erik Steinhagen - niemiecki pływak
 Hans Steinhagen – niemiecki inżynier
 Heinrich Steinhagen – niemiecki malarz